Карденьюэла-Риопико () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альфос-де-Бургос. Занимает площадь 11,312 км². Население — 133 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 14 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Бургоса
Населённые пункты Бургоса